Державні короткострокові обліґації
 Державний комітет оборони